Marinoti – abitanti di Cirò Marina
Marinoti – abitanti di Mili Marina